Бойник
 Бойник — село в Болгарии;
 Бойник — село в Сербии;
 Бойник — община в Сербии.